Como  se poate referi la :

Geografie
Italia
Como, oraș în nordul Italiei, la poalele munților Alpi
Provincia Como
Lacul Como

SUA
Como, Colorado
Como, Indiana
Como, Minneapolis, Minnesota
 Como, Mississippi
Como, Carolina de Nord
Como, Texas
Como, Wisconsin